Аку́ла — многозначное слово.  
 Акулы — надотряд хрящевых рыб.

Военная техника 
 «Акула» (1909—1917) — наименование российской средней подводной лодки, построенной на верфи в Кронштадте в 1909 году.
 «Акула» — сверхбыстродействующая морская коротковолновая радиолиния скрытной связи.
 «Акула» — комплекс БПЛА российской разработки.
 «Акула» (1984—2002) — именное наименование 284-го крейсера (К-284), советской многоцелевой атомной подводной лодки третьего поколения.
 «Акула» — авиационная противокорабельная торпеда.
 «Акула» — серия советских, позже российских десантных катеров проекта 1176 (1971—2009).
 «Акула» — название 941 проекта, тяжёлых ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, самых больших атомных подводных лодок в мире.
 «Akula» — классификация НАТО подводных лодок проекта 971 или «Щука-Б».

Искусство 
 «Акула» — телесериал, американская юридическая драма, 2006—2008.
 «Акула» — восьмисерийный украинский детективный сериал, вышедший в 2011 году.
 Акула — творческий псевдоним российской певицы Оксаны Почепа.
 «Акула-монстр» — итальянский фильм ужасов 1984 года.

Топоним 
 Акула́ — до 1948 года название села Менделеево Красногвардейского района Крыма.
 Акула — муниципалитет в регионе Папалоапан, штата Веракрус, Мексика.
 Акула — город, административный центр муниципалитета Акула в штате Веракрус, Мексика.

Фамилия 
 Акула, Викрам (род. ок. 1968) — основатель и бывший руководитель микрофинансовой компании SKS Microfinance.

См. также 
 Список видов акул

Примечания